Congresul Universal de Esperanto (în Esperanto: Universala Kongreso de Esperanto, inițială: UK) este cea mai longevivă tradiției internațională de Esperanto, care s-a ținut aproape în fiecare an în ultimul secol. Congresul a fost organizat în fiecare an începând cu 1905, cu singurele excepții fiind în timpul Primulul Război Mondial și Al Doilea Război Mondial.

Ediții

Referințe 

Esperanto